Moley est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fabrice Moley (1964-), photographe français ;
 , homme d'affaires,  fonctionnaire de gouvernement et secrétaire d'État américain ;
 Raymond Moley (1886-1975), journaliste, professeur d'université et homme politique américain.

Divers 
 , jeu vidéo sorti en 1987 pour le Sinclair Spectrum.

Patronyme français